

5 miejscowości w Polsce 
 Dobromyśl – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Kamienna Góra
 Dobromyśl – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Kodeń
 Dobromyśl – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Dobromyśl – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kleczew
 Dobromyśl – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Golczewo

Dzielnice miast w Polsce 
 Dobromyśl – część Kielc